The Mystic Hour – film del 1917 diretto da Richard Ridgely
The Mystic Hour – film del 1933 diretto da Melville De Lay